Have One On Me — третий и тройной студийный альбом Джоанны Ньюсом, выпущен 23 февраля 2010 года.

Список композиций 
Автор всех песен — Джоанна Ньюсом.

Участники записи

Музыканты 

 Joanna Newsom — harp, piano, vocals
 Alex Camphouse — horn
 Dan Cantrell — piano, hammond organ, pump organ, harpischord, accordion
 Patrick Cress — bass clarinet
 Ryan Francesconi — Bulgarian tambura, kaval, acoustic guitar, electric guitar, electric bass, banjo, mandolin, soprano recorder
 Sascha Groschang — cello
 Djeina Haruta — viola
 Shawn Jones — bassoon
 Shira Kammen — vielle, rebec
 Dan Koretzky — timpani
 Katie Kresek — violin
 Judith Linsenberg — alto, tenor and bass recorder
 Kane Mathis — kora

 Greg Moore — backing vocals
 Thom Moore — backing vocals
 Neal Morgan — drum set, percussion, timpani, backing vocals
 David Morris — viola da Gamba
 Yeolim Nam — violin
 Eric Oberthaler — trumpet, cornet
 Philip Payton — violin
 Laura Reynolds — oboe
 Andrew Roitstein — double bass
 Phaedon Sinis — flute, tarhu, kemence
 Lily Storm — backing vocals
 Andrew Strain — trombone

Другие 
 Joanna Newsom — продюсер, автор песен, арфа, пианино и вокальные аранжировки
 Ryan Francesconi — аранжировки, дирижёр
 Noah Georgeson — микширование
 Jim O’Rourke — микширование
 Steve Rooke — мастеринг
 Becca Mann — обложка
 Annabel Mehran — фотограф
 Greg Moore — дополнительные аранжировки
 Thom Moore — дополнительные аранжировки
 Neal Morgan — аранжировки ударных и перкуссии, дополнительные аранжировки
 Dan Osborn — дизайнер-верстальщик
 Lila Sklar — дополнительные аранжировки
 Corinna Taylor — каллиграфия

Позиции в чартах

История релиза

Примечания 

Альбомы Джоанны Ньюсом
Альбомы P-Vine Records